Al monarca

 El rey, la pieza más importante del ajedrez occidental, cuya captura es el único objetivo del juego;
 El rey, naipe de la baraja francesa-inglesa, con un valor por sobre la reina.

Biónimos
 Zopilote rey o cuervo rey son nombres vulgares del ave Sarcoramphus papa.
 Mariposa rey o mariposa monarca son nombres vulgares de la especie Danaus plexippus.
 Coronilla del rey (Globularia alypum)

Topónimos

Localidades
Alar del Rey
Alcázar del Rey
Aldea del Rey
Arenas del Rey
Arganda del Rey
Fuerte del Rey
Hinojar del Rey
Marina del Rey
Morales del Rey
Nava del Rey
Navas del Rey
Olías del Rey
Olmeda del Rey
Olocau del Rey
Pedrosa del Rey
Pedrosa del Rey (León)
Pozuelo del Rey
Prado del Rey 
Quintanar del Rey
Santalla de Rey
Torrejón del Rey
Torrejoncillo del Rey
Paso del Rey
Villa del Rey
Villar del Rey

Islas
Jardines del Rey

Orónimos
 Cerro del Rey, monte de la provincia de Jaén (España).
 Monte del Rey

Hidrónimos
Arroyo del Rey

Advocaciones de Cristo
Cristo Rey
Rey de Reyes
Rey de los cielos

Otros usos
Viva el rey 
Fin de rey
Pie de rey
Rey (Star Wars)
Alférez del rey
Castillo del Rey
Casa del rey
Jardín del rey
Confesor del rey
Quinto del Rey
Hospital del Rey
Paz del Rey
Copa del Rey 
Guardia del Rey 
Húsares del Rey
Del Rey (editorial)
El retorno del Rey
Ford Del Rëy